Аллсвенскан 2013 — является 89-м сезоном с момента её создания. Сезон стартовал 31 марта 2013 года и закончился 3 ноября 2013. В чемпионате приняли участие 16 команд.

Команды

Стадионы

Турнирная таблица 

 Эльфсборг попал в Лигу Европы, выиграв Кубок Швеции
 Броммапойкарна попала в Лигу Европы из-за рейтинга ФФП

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2013
Швеция
Спорт в Швеции в 2013 году
Футбол в Европе в 2013 году